Steins bezeichnet:

Steins (Weischlitz), einen Ortsteil der Gemeinde Weischlitz im Vogtlandkreis, Sachsen
Steins (New Mexico), eine Geisterstadt im US-Bundesstaat New Mexico
(2867) Šteins, einen Kleinplaneten im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter

Steins ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Winsmann-Steins (* 1948), deutscher Tier- und Jagdfotograf
 Georg Steins (* 1959), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Ivo Steins (* 1992), niederländischer Handballspieler
 Karl Steins (1919–2009), deutscher Musiker 
 Kārlis Šteins (1911–1983), lettischer Astronom
 Luc Steins (* 1995), niederländischer Handballspieler
 Marianne Heimbach-Steins (* 1959), römisch-katholische Theologin
 Maximilian Steins (1889–1972), deutscher Pfarrer in Frimmersdorf
 Raimonds Šteins (* 1984), lettischer Handballspieler
 Walter Steins Bisschop (1810–1881), holländischer Jesuit, Indienmissionar und Erzbischof